Джеймс Миранда Стюарт Бэрри (, 9 ноября 1795, Белфаст — 25 июля 1865, Лондон) — английский врач и военный хирург, которая служила в Южной Африке. В конце карьеры работала генеральным инспектором. Занималась лечением раненых и больных солдат британской армии, а также улучшением жизни коренного населения. Одним из её достижений является первая в Африке операция по кесареву сечению, при которой выжили и мать, и ребенок. Могила находится на кладбище Кенсал Грин.

Доктор Бэрри стала героем документальных фильмов и художественной литературы. В частности, ей был посвящён роман английской писательницы  «Джеймс Миранда Барри» (James Miranda Barry, 1999).

Хотя всю взрослую жизнь Бэрри прожила как мужчина, она родилась под именем Маргарет Энн Балкли (Margaret Ann Bulkley), и в детстве была известна как женщина. Бэрри всю дальнейшую и публичную, и частную жизни прожила как мужчина для того, чтобы поступить в Эдинбургский университет и начать карьеру хирурга. Биологический пол Бэрри стал известен общественности и её коллегам только после её смерти.

Карьера 
После поступления на службу в армию 6 июля 1813 года, Бэрри была 
назначена на должность санитарного помощника в британской армии, в госпитале в Челси, а затем перешла в Королевский военный госпиталь в Плимуте, где 7 декабря 1815 года получила повышение до помощника хирурга, который приравнен к лейтенанту.

После получения военной подготовки, Бэрри в 1816 году была командирована в Кейптаун, Южная Африка. Лорд Бьюкен дал Бэрри рекомендательное письмо к губернатору, генерал-лейтенанту Чарльзу Генри Сомерсету. После успешного и даже впечатляющего излечения больной дочери лорда Чарльза, Бэрри была принята в семью, и потом поддерживал тесную дружбу с губернатором и стала его личным врачом. В 1822 году Сомерсет назначил Бэрри колониальным медицинским инспектором.

Тайна Джеймса Бэрри 
После смерти Джеймса Бэрри в 1865 году, горничная, обмывавшая её тело, стала утверждать, что Джеймс Бэрри на самом деле женщина. Однако тогда это удалось утаить от общества и личное дело Бэрри было засекречено в архивах министерства обороны.

В 50-х годах XX века историк Изобел Ри (Isobel Rae) в военных архивах наткнулась на документы, свидетельствующие о том, что Джеймс Бэрри на самом деле была женщиной, дочерью зеленщика из Корка и племянницей британского художника  (1741—1806). Однако других доказательств она не сумела найти. В начале XXI века врач-уролог Майкл дю Приз (Michael du Preez) из Кейптауна, заинтересовавшись историей Джеймса Бэрри, занялся поисками других свидетельств. И ему удалось найти письма Бэрри. Часть этих писем была подписана именем Маргарет Энн Балкли, а часть, собственно, самим Джеймсом Бэрри. Почерковедческая экспертиза сумела установить полную идентичность почерков и стиля написания писем. Эти письма были опубликованы в журнале New Scientist.

При этом, в романе Зои Воскресенской «Девочка в бурном море» (1969) английский доктор рассказывает советской девочке историю Бэрри ещё во время Великой Отечественной войны. В книге фамилия хирурга произносится как Барри.

См. также 

 Амелио Роблес Авила

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

Хирурги по алфавиту
Хирурги XIX века
Хирурги Великобритании
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Похороненные на кладбище Кенсал-Грин
Умершие от дизентерии